Суджа:

 Суджа — посёлок в Кяхтинском районе Бурятии.
 Суджа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. 
 Суджа (река) — река в Курской области, правый приток Псёла.
 Суджа (газоизмерительная станция) — одна из крупнейших ГИС в России.
 Суджа — железнодорожная станция в городе Суджа Курской области России

Персоналии 
 Суджа, Аугусто (1851—1932) — виолончелист, профессор Лиссабонской консерватории.
 Суджа, Гильермина (1885—1950) — португальская виолончелистка; дочь Аугусто Суджа.

См. также 
 Сужа
 Сунжа